McKittrick (Califórnia)
McKittrick (Missouri)

Desambiguações de topônimos